Sela steht für:
 Sela (Tonzeichen), ein Tonzeichen in den Psalmen des alten Testaments
 Titularbistum Sela
 ein ehemaliges Schallplattenlabel des Leuchter-Verlags, siehe Leuchter Edition

Orte:
 piemontesischer Name der Gemeinde Cella Monte in der Provinz Alessandria, Italien
 Sela (Stadt), eine Stadt in Edom im Alten Testament
 Sela na Krasu, Ort in der Gemeinde Miren-Kostanjevica in Slowenien

Flüsse:
 Selá, Fluss in Island
 der Oberlauf des Inn, siehe Inn #Flusslauf

Sela ist der Familienname folgender Personen:
 Dudi Sela (* 1985), israelischer Tennisspieler
 Jonas Sela (* 1984), deutscher Fußballtorwart
 Jonathan Sela (* 1978), französischer Kameramann
 Lhasa de Sela (1972–2010), US-amerikanische Sängerin
 Michael Sela (1924–2022), israelischer Biochemiker und Immunologe
 Rotem Sela (* 1983), israelische Schauspielerin
 Zlil Sela (* 1962), israelischer Mathematiker

SELA steht als Abkürzung für:
 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, siehe Lateinamerikanisches Wirtschaftssystem

SeLa steht als Abkürzung für:
 Sensorgestützte Landehilfe, ein Flugassistenzsystem

Siehe auch:
 Sella

Abkürzung